Якоб Симеон Пинас (; после 1585, Харлем — после 1656, Делфт) — нидерландский живописец золотого века голландской живописи и эпохи барокко.

Биография 
Младший брат художника Яна Симеона Пинаса (1592 — после 1650). Братья Ян и Якоб Пинасы родились в аристократической католической семье. Их отец, Симон Брауэр, стал гражданином Амстердама в 1590 году. Их сестра Meинсге была замужем за художником Яном Тенгнагелем. До 1930-х годов произведения братьев Пинас часто путали, так свои картины они подписывали Я. Пинас.

В 1605—1607 годах вместе с братом совершил поездку в Италию, о чём свидетельствует влияние, которое оказало на них творчество немецкого живописца, активно работавшего в Италии, Адама Эльсхаймера (1578—1610), и представителя барокко итальянца Карло Сарачени (1570—1620). Есть также несколько случаев, когда работы приписывались Эльсхаймеру, хотя в действительности принадлежали братьям Пинас, например, картина «Меркурий и Герсе» (1618), авторство которой теперь по праву отнесено к Пинасам.

Несколько месяцев в мастерской известных в то время художников братьев Яна и Якоба Пинас занимался Рембрандт.

Творчество 

В основном писал картины на библейские и мифологические сюжеты на фоне красивых пейзажей, например (приписанные лично Якобу Симеону):
 «Пейзаж с Меркурием и Баттусом»,
 «Горный пейзаж с Нарциссом»,
 «Павел и Варнава в Листре»,
 «Жертвоприношение Исаака»,
 «Жертвоприношение Гедеона»,
 «Христос и судья»,
 «Аполлон и Дафна»,
 «Добрый самаритянин»,
 «Бегство из Египта»,
 «Венера»,
 «Парис и амур» и другие.

Примечания

Ссылки 
 Работы в музеях мира 
 

Художники золотого века Голландии
Художники барокко
Родившиеся в XVI веке
Умершие в XVII веке
Умершие в Делфте